AWZ peut faire référence à :
  ;
  ;
 Alles was zählt, un feuilleton télévisé allemand